Haberfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Haberfeld (1875–1946), österreichischer Galerist
 Johann Friedrich Haberfeld (1770–1816), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent  
 Maki Haberfeld (* 1957), US-amerikanische Politologin und Hochschullehrerin
 Mário Haberfeld (* 1976), brasilianischer Rennfahrer
 Tilbert Haberfeld (* um 1935), Schweizer Badmintonspieler

Haberfeld ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Haberfeld (Gemeinde Hollenstein), denkmalgeschütztes Gehöft bei Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haberfeldtreiben